Berthellina americanus är en snäckart som först beskrevs av Addison Emery Verrill 1885.  Berthellina americanus ingår i släktet Berthellina och familjen Pleurobranchidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
americanus